Velika nagrada Monaka 1966 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1966. Odvijala se je 22. maja 1966.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Jackie Stewart
| BRM
| 100
| 2:33:10,5
| 3
| 9
|-
! 2
| 16
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 100
| + 40,2 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 11
|  Graham Hill
| BRM
| 99
| +1 krog
| 4
| 4
|-
! 4
| 19
|  Bob Bondurant
| BRM
| 95
| +5 krogov
| 16
| 3
|-
! Ods
| 9
|  Richie Ginther
| Cooper-Maserati
| 80
| Prenos
| 9
|  
|-
! NC
| 21
|  Guy Ligier
| Cooper-Maserati
| 75
| Odstop
| 15
|  
|-
! NC
| 18
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 73
| Odstop
| 16
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 60
| Vzmetenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 56
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 35
| Sklopka
| 13
|  
|-
! Ods
| 6
|  Mike Spence
| Lotus-BRM
| 34
| Vzmetenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 17
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 17
|  John Surtees
| Ferrari
| 16
| Prenos
| 2
|  
|-
! Ods
| 8
|  Denny Hulme
| Brabham-Climax
| 15
| Prenos
| 6
|  
|-
! Ods
| 2
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 9
| Puščanje olja
| 10
|  
|-
! Ods
| 15
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 3
| Motor
| 8
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Lorenzo Bandini 1'29.800

Formula 1 sezona 1966
1966